Krasnoarmeiskoje (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:
 Krasnoarmeiskoje (Dagestan), Dorf in der Republik Dagestan
 Krasnoarmeiskoje (Iwanowo), Dorf in der Oblast Iwanowo
 Krasnoarmeiskoje (Kabardino-Balkarien), Dorf in der Republik Kabardino-Balkarien
 Krasnoarmeiskoje im Rajon Bagrationowsk der Oblast Kaliningrad (bis 1946 Patranken, Kreis Heiligenbeil, Ostpreußen), seit 1993: Oktjabrskoje (Kaliningrad, Bagrationowsk)
 Krasnoarmeiskoje (Kaliningrad, Bagrationowsk), Siedlung im Rajon Bagrationowsk, Oblast Kaliningrad (bis 1946 Sollau und Kilgis, Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen)
 Krasnoarmeiskoje, nicht mehr existenter Ort im Rajon Osjorsk, Oblast Kaliningrad (Abscherningken, 1938–1946 Dachshausen, Landkreis Darklehmen/Angerapp, Ostpreußen)
 Krasnoarmeiskoje (Krasnodar), Dorf in der Region Krasnodar
 Krasnoarmeiskoje (Leningrad), Siedlung in der Oblast Leningrad
 Krasnoarmeiskoje (Samara), Dorf und Rajonverwaltungszentrum in der Oblast Samara
 Krasnoarmeiskoje (Saratow, Engels), Dorf im Rajon Engels der Oblast Saratow
 Krasnoarmeiskoje (Saratow, Kalininsk), Dorf im Rajon Kalininsk der Oblast Saratow
 Krasnoarmeiskoje (Tschuwaschien), Dorf und Rajonverwaltungszentrum in der Republik Tschuwaschien

Siehe auch:
 Krasnoarmeisk (Begriffsklärungsseite)
 Krasnoarmeiski (Begriffsklärungsseite)